Norstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norstjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (2 ha)
Norstjärnen (Skinnskattebergs socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (2 ha)
Liss-Norstjärnen, sjö i Ludvika kommun,  (7,46 ha)
Norstjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (9,53 ha)
Norstjärnen (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Norstjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (18,3 ha)
Norstjärnen (Rätans socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (37,8 ha)
Norstjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (2,67 ha)
Norstjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Norstjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Norstjärnen (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (9,58 ha)
Stora Norstjärnen, sjö i Robertsfors kommun,  (3,05 ha)
Norstjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn